

Pessoas
Richard Cawthorn Starr
Ringo Starr
Gang Starr
David Starr Jordan
Mike Starr (ator)
Mike Starr (músico)
Atlantic Starr
Bobbi Starr
Brenda K. Starr
Emly Starr

Localidades
Condado de Starr
Starr (Carolina do Sul)

Outros
4150 Starr

Desambiguação